William Wordsworth (1770-1850), een Engels dichter
Dorothy Wordsworth (1771-1855), een Engels dichteres en (dagboek)schrijfster, zus van William